Белоде́д () — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Белодед, Владимир Исидорович  (1900—1944) — советский военачальник, полковник;
 Белодед, Геннадий Григорьевич (род. 1977) — украинский дзюдоист;
 Белодед, Дарья Геннадьевна (род. 2000) — украинская  дзюдоистка, дочь Геннадия Белодеда;
 Белодед, Иван Константинович (1906—1981) — советский лингвист.